Het seizoen 2011-12 van de Beker van België in het vrouwenvoetbal startte met de 1ste ronde in het najaar van 2011 en eindigde op 6 mei 2012 met de finale in het stadion van Oud-Heverlee Leuven.

Het toernooi werd gewonnen door Standard Fémina de Liège, dat daarmee zijn zesde Belgische beker won. Het versloeg in de finale de verliezende finalist van het voorgaande seizoen, WD Lierse SK.

Laatste 16
Dit schema toont het wedstrijdschema vanaf de 1/8e finale.

{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3
| RD1 = 1/8e finale
| RD2 = kwartfinale
| RD3 = halve finale
| RD4 = finale
| RD1-header01= 
| RD1-team01= Club Brugge KV
| RD1-score01= 0
| RD1-team02= WD Lierse SK
| RD1-score02= 2
| RD1-header02= 
| RD1-team03= Dames Zulte Waregem
| RD1-score03= 2 (5)
| RD1-team04= Beerschot AD
| RD1-score04= 2 (4)
| RD1-header03= 
| RD1-team05= RSC Anderlecht
| RD1-score05= 3
| RD1-team06= KSK Heist
| RD1-score06= 0
| RD1-header04= 
| RD1-team07= VV Rassing Harelbeke
| RD1-score07= 1 (5)
| RD1-team08= DVC Eva's Tienen
| RD1-score08= 1 (3)
| RD1-header05= 
| RD1-team09= Waasland Beveren-Sinaai Girls
| RD1-score09= 3
| RD1-team10= Dames Voetbal Opglabbeek
| RD1-score10= 2
| RD1-header06= 
| RD1-team11= DV Famkes Merkem (II)
| RD1-score11= 4
| RD1-team12= VV Dorperheide Girls Lommel (II)
| RD1-score12= 2
| RD1-header07= 
| RD1-team13= Oud-Heverlee Leuven
| RD1-score13= 2
| RD1-team14= Sint-Truidense VV
| RD1-score14= 1
| RD1-header08= 
| RD1-team15= Standard Fémina
| RD1-score15= 11
| RD1-team16= Standard Fémina B
| RD1-score16= 1
| RD2-header01= 
| RD2-team01= WD Lierse SK
| RD2-score01= 5
| RD2-team02= Dames Zulte Waregem
| RD2-score02= 0
| RD2-header02= 
| RD2-team03= RSC Anderlecht
| RD2-score03= 4
| RD2-team04= VV Rassing Harelbeke
| RD2-score04= 0
| RD2-header03= 
| RD2-team05= Waasland Beveren-Sinaai Girls
| RD2-score05= 8
| RD2-team06= DV Famkes Merkem (II)
| RD2-score06=  0
| RD2-header04= 
| RD2-team07= Oud-Heverlee Leuven
| RD2-score07= 1
| RD2-team08= Standard Fémina de Liège
| RD2-score08= 2
| RD3-header01= 
| RD3-team01= WD Lierse SK
| RD3-score01= 4   1
| RD3-team02= RSC Anderlecht| RD3-score02= 1   3
| RD3-header02= 
| RD3-team03= Waasland Beveren-Sinaai Girls
| RD3-score03= 0   0
| RD3-team04= Standard Fémina de Liège| RD3-score04= 3   3| RD4-header01= 
| RD4-team01= WD Lierse SK
| RD4-score01= 2
| RD4-team02= Standard Fémina de Liège| RD4-score02= 3'| RD4-header02= 
}}

Verloop
Alle rondes, behalve de halve finales, werden in één wedstrijd beslist. De halve finales werden gespeeld met een heen- en terugmatch. De finale werd gespeeld in één wedstrijd op neutraal terrein.

WedstrijdenNa de clubnaam wordt tussen haakjes in Romeinse cijfers weergeven in welke klasse de ploeg speelde. Een P. voor het cijfer betekent dat het om een provinciale klasse gaat. Bij de eersteklassers op het eind wordt het cijfer weggelaten.''

A-ploegen

Voorronde
Groep 1

Groep 2

Groep 3

Eerste ronde

Tweede ronde

B-ploegen

Eerste ronde

Tweede ronde

1/16de finale

1/8e finale

Kwartfinale

Halve finale
 Heenwedstrijden
	 	 
 Terugwedstrijden

Finale

Beker van België (vrouwenvoetbal) naar seizoen
Bekervoetbal 2011/12